Die im Jahr 1974 erstmals eingeführte ISO-3166-1-Kodierliste (Ländercodeliste) der Internationalen Organisation für Normung gliedert sich, nach Ländern sortiert, in
 drei Unterspalten für die ALPHA-2, ALPHA-3 und numerischen Codes, die im ersten Teil der ISO 3166 aufgeführt sind, und
 Spalten für die Top Level Domains (TLD), die Ländercodes des IOC (Internationales Olympisches Komitee), Codes für Staaten mit subnationalen Einheiten entsprechend der ISO 3166-2 sowie die UN/LOCODE (UN-Ortscodes).

Die ehemaligen Staaten stehen nur noch informativ in dieser Tabelle. Sie wurden aus der ISO 3166-1 gestrichen und sind nun Bestandteil der ISO 3166-3.
Anmerkung: Diese Tabelle hat derzeit insgesamt 269 Einträge (Stand 8. März 2021).

Es wird der offizielle Name des Staates in deutscher Sprache verwendet. Vergleiche auch Weblinks und die dort angegebenen Quellen.

Siehe auch 
 Internationale Telefonvorwahlen sowie Ländervorwahlliste sortiert nach Ländern und Ländervorwahlliste sortiert nach Nummern
 ISO 639 – beschreibt die Kennungen für Sprachen
 Karte von Europa mit ISO-3166-Ländercodes
 Liste der IOC-Ländercodes (Olympische Spiele), FIFA-Ländercode (Fußball), Liste der Ländercodes von World Athletics (Leichtathletik), FINA-Ländercode (Schwimmen)
 Liste der Kfz-Nationalitätszeichen
 Liste der NATO-Ländercodes

Weblinks 
 Verwendung der Abkürzung „EG“ für Ursprungswaren der Europäischen Gemeinschaft. zoll.de – teilweise private Verwendung von Codes nach 3166-2
 ISO 3166 auf der Website der Internationalen Organisation für Normung

Anmerkungen 

3166-1
Liste (Abkürzungen)

sv:ISO 3166#ISO 3166-1-koder